Besthorpe kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Besthorpe, Norfolk, ort i England,  
 Besthorpe, Nottinghamshire, ort i England,